A sötétség mélyén (Heart of Darkness), Joseph Conrad 1899-ben megjelent kisregénye
Filmek
 A sötétség mélyén (Heart of Darkness), 1958-as amerikai tv-film a CBS Playhouse 90 sorozatának részeként
 A sötétség mélyén (Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse), 1991-es amerikai dokumentumfilm
 A sötétség mélyén (Heart of Darkness), 1993-as amerikai tv-film Nicolas Roeg rendezésében
Lásd még
 Heart of Darkness (egyértelműsítő lap)